Антон Маглиця (хорв. Anton Maglica, нар. 11 листопада 1991, Брчко) — хорватський футболіст, нападник клубу «Хайдук» (Спліт). 
 Ентоні Маглиця (; 1930) — засновник і власник компанії Mag Instrument Inc..